Рафаил Кръстев Дулев Коловски е български зограф от Македония.

Биография 
Роден е в дебърското село Лазарополе, тогава в Османската империя. Произлиза от големия зографски род от Лазарополе Дулеви, чиито основоположници са Дуле и синът му Никола. Рафаил е син на известния български зограф Кръстьо Николов при когото се обучава за зограф и с когото често работи след това. Братът на Рафаил Русалим Кръстев също става иконописец.

Иконите в църквата „Света Богородица“ във Волино са изработени от Кръстьо Николов и сина му Рафаил Кръстев. Около 1919 година Кръстьо заедно със сина си Рафаил и Димитър Донев твори в църквата „Свети Атанасий“ в Радиовце. В 20-те години на XX век Кръстьо със сина си Рафаил изписва новата църква в манастира „Вси Светии“ в Лешани.

В 1923 година Рафаил изписва иконите за църквата „Света Троица“ в Горенци.

Рафаил изписва църквата „Свети Мина“ в Конско заедно с баща си в 1928 година. В 1929 година изписва отново с баща си църквата „Успение Богородично“ в Скребатно, Охридско.

Рафаил има двама сина Кръстьо и Владимир, които обучава за зографи и с които работи. В 1944 година Рафаил заедно със сина си Кръстьо изписва църквата „Свети Илия“ в Рамне и „Св. св. Козма и Дамян“ в Пещани. В същата година Рафаил заедно със синовете си Кръстьо и Владимир изписва църквата „Свети Илия“ в Елшани. В 1946 година Рафаил изписва манастира „Свети Илия“ край Велгощи.

Родословие

Бележки 

Български творци от Македония
Родени в Лазарополе
Представители на Дебърската художествена школа
Български иконописци